Lliga ACB 2000-2001. El FC Barcelona va acabar en el primer lloc al final de la fase regular i va guanyar la lliga derrotant en la final dels playoffs al Real Madrid. Els llocs de descens els van ocupar el Proaguas Costablanca i l'Ourense Baloncesto.

Lliga regular

Playoff 2001 

2000-2001
Competicions de bàsquet del 2000
Competicions de bàsquet del 2001